Termenul Schelet poate să însemne:

Schelet (anatomie) totalitatea oaselor din sistemul osos, fiind o componentă importantă a sistemului locomotor acesta poate fi la rândul lui schelet osos un schelet chitinos sau un schelet calcarosSchelet (construcție) părțile de bază a unei clădiri pe care vor fi construite ulterior celelalte componenteSchelet (text)'' sau schița unde sunt menționate numai categoria părților esențiale ale textului respectiv